Banger 2 est un street album du rappeur français Mac Tyer, sorti le  uniquement en digital.

Listes des titres

Références

Album de Mac Tyer
Album musical sorti en 2013